Big Four – espressione che indica le quattro principali società di revisione contabile
Big Four – espressione che indica i principali eventi della WWE
Big Four – espressione che indica i quattro tipi di serpenti più velenosi dell'India
Big Four – espressione che indica le quattro banche principali
Big Four – classe navale formata da quattro transatlantici appartenuti alla White Star Line